Бизанси може да се односи на:

 Бизанси (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Бизанси (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен